Печский яраш () — яраш в венгерском медье Баранья. Административный центр — Печ.

История 
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из бывшего Печского района, а также частей бывших Печварадского района и Комлоского района.

Состав

Примечания 

Яраши Бараньи